Fantezie se poate referi la:

Fantezie, capacitatea omenească de a crea noi reprezentări sau idei pe baza percepțiilor, a reprezentărilor sau ideilor acumulate anterior (DEX '98);
Fantezie (gen artistic), un gen artistic care folosește magia și supranaturalul în general ca subiect central și ca formă principală de exprimare artistică.
Fantezie eroică
Fantezie întunecată
Săbii și vrăjitorie
Temnițe și dragoni